El apellido Breton puede hacer referencia a:

 André Breton (1896 - 1966), fue un escritor francés, conocido como el principal impulsor del movimiento surrealista;
 David Le Breton (1953) antropólogo y sociólogo francés;
 Jules Breton (1827–1906) pintor francés;
 Louis Le Breton (1818−1866) médico y pintor francés;
 Lucien Petit-Breton (1882–1917) ciclista francés;
 Thierry Breton (1955) funcionario y político francés;
 Tomás Le Breton (1868 - 1959), abogado, político y diplomático argentino;

pl:Rasy z serii gier The Elder Scrolls#Breton